Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Вінус Вільямс.

Вільямс потім виграла титул, перемігши у фіналі Йоаннетту Крюгер з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Сандрін Тестю (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (переможниця)
  Йоаннетта Крюгер (фінал)
  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)
  Сара Пітковскі (півфінал)
  Фан Лі (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1998 IGA Classic Draw

1998
Тур WTA 1998